Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Mima Jaušovec 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Andrea Jaeger (terzo turno)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Mima Jaušovec (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Anne Smith (secondo turno)
 Kate Latham (quarti di finale)

 Kathy Jordan (terzo turno)
 Pam Casale-Telford (secondo turno)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Sandy Collins (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1982